Aasen steht für: 
 einen Ortsteil von Donaueschingen in Baden-Württemberg, Deutschland; siehe Donaueschingen 

Aasen ist der Familienname folgender Personen: 
 Edolf Aasen (1877–1969), norwegischer Buchdrucker
 Frida Aasen (* 1994), norwegisches Model
 Geir Ludvig Aasen Ouren (* 1974), norwegischer Skilangläufer
 Ivar Aasen (1813–1896), norwegischer Sprachforscher und Dichter
 Kristin Kloster Aasen (* 1961), norwegische Rechtsanwältin und Sportfunktionärin
 Liv Aasen (1928–2005), norwegische Politikerin
 Maria Aasen-Svensrud (* 1980), norwegische Politikerin
 Marianne Aasen (* 1967), norwegische Politikerin
 Mats Zuccarello Aasen (* 1987), norwegischer Eishockeyspieler
 Morten Aasen (* 1957), norwegischer Reiter
 Otto Aasen (1894–1983), norwegischer Skispringer, Nordischer Kombinierer und Skilangläufer 

Das Verb aasen bedeutet:
 Aas zu sich nehmen 
 als Fachwort der Gerber und Kürschner „Fleisch von den Häuten schaben, fleischen“
 umgangssprachlich verschwenderisch umgehen 

Siehe auch:
 Ahsen
 Asen